3A steht für:
 3A (Band), deutsche Band
 3A, Kennzeichen für Luftfahrzeuge aus Monaco, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 British Columbia Highway 3A, kanadischer Highway
 Nevada State Route 3A, heute Teil der Nevada State Route 264, US-amerikanische State Route
 Langer Marsch 3A, chinesische Rakete, siehe Langer Marsch 3

3A